Panholzer ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Panholzer (1863–1933), österreichischer Rechtsanwalt und Standesvertreter
 Johann Panholzer (1842–1907), österreichischer katholischer Geistlicher und Katechet
 Joseph Panholzer (1895–1973), deutscher Jurist und Politiker (BP, BSP)
 Matthäus Theodor Panholzer (Pseudonyme Theo Holzer, Hans Leidenfrost; 1889–vor 1977), österreichischer Dichter
 Rudolf Panholzer (1874–1928), österreichischer Maler und Bildhauer
 Rudy Panholzer (* 1928), österreichischer Informatiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Banholzer
 Panholz